Гізе́ла або Ґізела (, ) — жіноче ім'я та власна географічна назва.

Відомі носії 
Гізела — жіноче особове ім'я німецького походження. Назва походить від давньоверхньонімецького слова gīsal, «застава».

 Гізела (757—810) — донька Піпіна III Короткого, сестра Карла I Великого, абатиса.
 Гізела (781—808) — донька Карла I Великого.
 Гізела Франкська (. бл. 821) — донька Людовика I Благочестивого, герцогиня Фріульська.
 Гізела Австрійська (1856—1932) — ерцгерцогиня Австрійська, принцеса Баварська, донька імператора Австрії Франца Йозефа I та імператриці Сіссі, дружина баварського принца Леопольда Віттельсбаха.
 Гізела Баварська, також Гізела Угорська (бл. 985—1065) — дружина угорського короля Іштвана І, перша угорська королева християнка, яка шанована у Римсько-католицькій церкві.
 
 Гізела Французька (кінець IX — початок X століть) — дружина Роллона, першого герцога Нормандії.
 Гізела Швабська, також Ґізела Лімбурзька (989 або 990—1043) — німецька королева (1024—1027), німецька імператриця (1027—1043) та дружина короля та імператора Священної Римської імперії німецької нації Конрада II, мати імператора Генріха III.

 Ґізела Агнеса Ангальт-Кьотенська (1722—1751) — принцеса Ангальт-Кьотенська з династії Асканіїв, донька князя Ангальт-Кьотену Леопольда та ангальт-бернбурзької принцеси Фредеріки Генрієтти, дружина князя Ангальт-Дессау Леопольда II.

  (. 1979), відома як Гізела — іспанська поп-співачка та акторка голосу, учасниця пісенного конкурсу Євробачення 2008 року у Белграді (Сербія).

Географія 
 Гізела () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Гіла штату Аризона.
 Гізела () — комуна у повіті Тіміш в Румунії.
 Гізела () — село у повіті Тіміш в Румунії. Входить до складу комуни Гізела.

Інше 
 «Гізела» — перуанський щомісячний журнал, заснований телеведучою Гізелою Валькарсель. З січня 2016 року це онлайн-журнал.